Алекса́ндр Фоми́н:
 
 Фомин, Александр Анатольевич (род. 1958) — депутат Государственной Думы Российской Федерации III созыва.
 
 Фомин, Александр Германович (род. 1958) — глава города Иваново.
 Фомин, Александр Григорьевич (1887—1939) — литературовед, библиограф.
 Фомин, Александр Гурьевич (1958—2020) — генерал-майор, Герой Российской Федерации.

 Фомин, Александр Иванович (1733—1801) — российский путешественник, книготорговец.
  (1879—1947) — русский живописец.